Rzut młotem mężczyzn był jedną z konkurencji rozgrywanych podczas XI mistrzostw Europy w Rzymie. Kwalifikacje rozegrano 6 września, a finał 7 września 1974 roku. Zwycięzcą tej konkurencji został reprezentant Związku Radzieckiego Aleksiej Spiridonow. W rywalizacji wzięło udział dwudziestu dwóch  zawodników z dwunastu reprezentacji.

Rekordy

Wyniki

Kwalifikacje 
Minimum wynosiło 68,00 m.

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Rzut młotem mężczyzn